Brother (álbum de Brother Simion)
Brother (álbum de Morten Harket)
Brother (canção)
Brother Industries - uma empresa japonesa que produz sobretudo impressoras

Veja também
 Big Brother
Brother Simion
Desambiguação